Neugut ist ein deutscher Ortsname:
 Neugut (Gommern), Stadt Gommern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Neugut, Gemeinde Lubainen, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Nowe Siedlisko, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neugut, Kurland, seit 1945: Vecumnieki, Dorf und Gemeinde im Bezirk Bauska, Lettland

Siehe auch:
 Neuguth